För den romerske politikern, se Catilina.

Catalina kan avse: 

 Consolidated PBY Catalina – ett amerikanskt flygplan
 Catalina – en amerikansk porrskådespelare
 Pontiac Catalina

Geografi

Kanada 

 Catalina, Newfoundland, ort, Newfoundland och Labrador,

Mexiko 

 Catalina, Veracruz, ort, Las Vigas de Ramírez,

USA 

 Catalina, Arizona, ort, Pima County, 
 Santa Catalina Island,  ö utanför Kaliforniens kust

Se även
 Isla Catalina

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar